

Стергіс — місто, штат Кентуккі
 Стергіс — місто, штат Мічиган
 Стергіс — місто, штат Міссісіпі
 Стергіс — місто, штат Південна Дакота